Abbazia di San Pietro a Badia Calavena
  Abbazia di San Pietro ad Alessandria, detta in Bergoglio
  Abbazia di San Pietro a Perugia
  Abbazia di San Pietro a San Bonifacio in provincia di Verona
  Abbazia di San Pietro a Vicenza
  Abbazia di San Pietro al Monte a Civate in provincia di Lecco
  Abbazia di San Pietro a Cerreto a Gambassi Terme nella città metropolitana di Firenze
  Abbazia di San Pietro ad Montes a Caserta
  Abbazia di San Pietro di Massa a Pianello in Corsica
  Abbazia di San Pietro in Campo a Pienza in provincia di Siena
  Abbazia di San Pietro in Cuppis a Ischitella in provincia di Foggia
  Abbazia di San Pietro in Vallate a Cosio Valtellino
  Abbazia di San Pietro in Valle in Valnerina in provincia di Terni
 Abbazia di San Pietro – abbazia austriaca a Salisburgo

Pagine correlate 
 Abbazia di Saint-Pierre
 Badia di San Pietro